

Pseudonyme 
 Marlon Fernández (1977-), chanteur cubain de salsa.

Patronyme 
 Ged Marlon (1954-), acteur et humoriste français.

Divers 
 Marlon, une série télévisée américaine ().